Pie in the Sky (film), een Amerikaanse romantische komedie uit 1996 van Bryan Gordon
Pie in the Sky (2021), een Amerikaanse film uit 2021 
Terror in the City, ook bekend als Pie in the Sky, een Amerikaanse film uit 1964 van Allen Baron
Pie in the Sky (televisieserie), een Britse televisieserie van 1994 tot 1997